Hatch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin Daniel Hatch
 Melville Harrison Hatch